Tommy Moore (golfer), Amerikaans golfer
 Tommy Moore (muzikant), Brits muzikant, korte tijd lid van The Beatles
 Tommy Moore (politicus), Amerikaans politicus